

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 2 podstawowe
 Podbrzezie – część wsi Zamiary w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Kiernozia
 Podbrzezie – część wsi Łużna w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Łużna
 Podbrzezie – część wsi Tomaszowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Wielka Wieś
 Podbrzezie – część wsi Książ Wielki w woj. małopolskim, w pow. miechowski m, w gminie Książ Wielki
 Podbrzezie – osada w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Czorsztyn
 Podbrzezie – część wsi Widuchowa  w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Podbrzezie – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, w gminie Police

Miejscowości i gminy na Litwie 
 Podbrzezie - gmina w rejonie wileńskim okręgu wileńskiego
 Podbrzezie – wieś w rejonie wileńskim, siedziba gminy
 Podbrzezie – wieś w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.

Miejscowości na Białorusi 
 Podbrzezie – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Achremowce.
Podbrzezie – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Mikołajewo.

Ulice 
 Ulica Podbrzezie w Krakowie

Zobacz też 
 Podbrzezie Dolne
 Podbrzezie Górne